Kar može značiti:
Kar, biljni rod iz porodice Costaceae.
Kar, isto što i cirk